Suázi pode se referir a:

 Natural ou relacionado a Essuatíni, país africano
 Suázis, população que habita este país
 Língua suázi, idioma banto falado por este povo

Desambiguação